Хаба́ров — русская фамилия. Среди предков Хабаровых — воевода и боярин XVI века Иван Васильевич Хабар Симский Добрынин. Фамилия происходит от «хабар», «хабара» — прибыток, барыш, гостинец, удача, взятка.

Известные носители

А 
 
 Хабаров, Анатолий Николаевич (1926—2013) — советский легкоатлет, преподаватель и спортивный чиновник.
 Хабаров, Андрей Евгеньевич (род. 1964) — российский правовед и адвокат, специалист по уголовному праву.
 Хабаров, Антон Олегович (род. 1981) — российский актёр театра и кино.

Б 
 Хабаров, Борис Александрович (род. 1934) — советский и российский яхтсмен, чемпион СССР.
 Хабаров, Бруно Сергеевич (1939—1994) — советский фехтовальщик на шпагах, призёр Олимпийских игр.

В 
 Хабаров, Валерий Иосифович (род. 1944) — российский художник в области современного портретного жанра.
 Хабаров, Виктор Васильевич (1843—1897) — русский архитектор.
 Хабаров, Владимир Викторович (1951—2010) — глава администрации Ненецкого автономного округа.

Е 
 Хабаров, Ерофей Павлович (1603—1671) — русский землепроходец и предприниматель.

И

Л—Я 
 Хабаров, Леонид Васильевич (род. 1947) — российский и советский военный деятель, полковник в отставке.
 Хабаров, Макар Андреевич (род. 1999) — российский хоккеист.
 Хабаров, Михаил Валентинович (род. 1971) — российский предприниматель, управленец.
 Хабаров, Николай Андреевич (1923—1994) — полный кавалер ордена Славы.
 Хабаров, Станислав Николаевич (1938—2020) — советский и российский учёный-агротехник; академик РАН и РАСХН.
 Хабаров, Юрий Игнатьевич (род. 1955) — российский исполнитель авторской песни.
 Хабаров, Ярослав Васильевич (род. 1989) — российский хоккеист, защитник.



См. также 
 
 Хабарище
 Хабаровск

Примечания